Areobindo (cônsul em 434)
 Areobindo (cônsul em 506)
 Areobindo (emissário)
 Areobindo (curador)
 Areobindo (comerciário)
 Areobindo (prefeito pretoriano)
 Areobindo (senador)

Desambiguações de história